Појам  може да се односи на:

 Конрад III од Провансе, је био краљ Бургундије
 Конрад III од Немачке, краљ Немачке
 Конрад III од Јерусалима, краљ Сицилије (1254—1268), титуларни краљ Јерусалима (1254—1268) и војвода Швапске